Amerikai Egyesült Államok
 Leipsic (Delaware)
 Leipsic (Indiana)
 Leipsic (Ohio)
 West Leipsic (Ohio)